Parabraxas är ett släkte av fjärilar. Parabraxas ingår i familjen Epicopeiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Parabraxas